Moscow Beatballs (можно перевести как «Столичные тефтели ритма») — трио музыкантов, сформировавшееся в Москве в 2017 году. Коллектив периодически является гостями радио и телевизионных передач, постоянно гастролирует по России и за рубежом.

История группы 
Музыканты долгое время играли в различных группах, разного уровня популярности, и в итоге прeвратились в сыгранную команду. Название группы придумал Игорь Юзов — солист и гитарист американо-российской группы Red Elvises. С момента создания идея группы не менялась — музыканты исполняют качественный блюз с элементами рокабилли и поп-музыки, смешивая разные жанры музыканты предпочитая называться танцевальной группой. Под них зажигают и буги-вуги, и тектоник, и танго и даже водят хороводы. Участвовали в CD-трибьютах, посвящённых таким исполнителям как Stray Cats, Кино, The Beatles, Громыка и Elvis Presley. Выпустили концертный альбом «Jazz Deformation», представляющий собой нестандартные кавер-версии на джазовые стандарты, записанный живьём в Джаз-клубе Андрея Макаревича. Участвовали в музыкальных шоу-проектах «Площадь Согласия» Продюсерского центра Игоря Сандлера и редакции газеты «Вечерняя Москва» И в Интеллектуальных играх «Студии Довженко» . Снялись в криминальном сериале «Женская Версия» и записали для него песню «Звёздочка моя ясная» с актрисой Софьей Ардовой.

Группа периодически участвует в международных фестивалях, а собственные песни вытесняют кавера, которые уже звучат в эфирах западных радио станций: Radio-1, «Klinika dla chorych na bluesa Poland», Радио 100 Грамм, «Go Kat, GO! The Rock-A-Billy Show!» Motorbilly Radio USA, Видное Радио, «Traveling Blues» IDC International Radio Israel, Speedway Radio USA, «Tiny Wreckin' the Decks» RPR UK, «Учись слушать» на Радио Maximum, Rockin’Dave’s Roots Roundup Show USA, Радио Новая Волна, «Boom Boom Blues» VFM Radio Croatia, «Bielszy odcień Bluesa» Radio Trójka Poland, Страна FM, «ShakeaBilly» Radio Brazil, «Black on Blues» UK, Радио Говорит Москва, «The Retro Lounge Radio Show» Panama City USA, BluesBeat (CRN) Radio 5EFM Australia, Toksyna FM Poland, El Refugio Perdido Española, ISKC Radio Group Netherlands, «Blues en las ondas» UPV Radio Spain, «Surfin' Safari» Radio Coma Ukraine, Авторитет Fm, «PunkrPrincess Whatever Show» Whatever68 radio USA, RUSA Radio USA, «Blues pod Gwiazdam» Radio Akadera Poland, Phil Moggy on Rockin50s Radio UK, Surf del Desierto Radio Mexico, The Clint Beachwood Show from  USA, Radio Rockabilly Beats Germany, Rádio Saquarema Surf Rock! Brasil и других.

Участники группы 
 Юрий Кривошеин — гитара, вокал
 Тимур Поповкин — бас-балалайка, вокал
 Павeл Войсков — вокал, барабаны

Бывшие участники 
 Сергей Арнаутов — вокал, барабаны

Дискография

Альбомы 
 Jazz Deformation (2018) Live  2021 Turkey

Сборники 
  Stray Cats tribute 2018 On the Hill Records. Jаpan
  2019 Sharawaji Records. UK
  2019 Thumper Punk Records. USA
  2019 Rude Runner Records. Jаpan
  2019 Союз Мьюзик. Russia
  2020 Sazanami Label. Jаpan
  2020 Бомба-Питер. Russia
  2020 Thousands Records. Jаpan
  2020 ShapeShift Records. USA
  2021 Sharawaji Records. UK
  2021 ShapeShift Records. USA

Frogman / surfband 
  2021 Sharawaji Records. UK
  2022 Sharawaji Records. UK

Фестивали

Российские фестивали 

 Свинговый Бум  2017 (Москва)
 Emergenza 2017 (Москва)
 Moscow Christmas Swing Dance  Camp 2018,2019, 2020 (Москва)
 Олдтаймер-Галерея  2018, 2019 (Москва)
 Московский Mотовернисаж  2018 (Москва)
 Московская весна A Caрpella  2018, 2019 (Москва)
 Rock’N’Road  2018 (Гирвас, Карелия)
 Времена и Эпохи  2018 (Москва)
 World Cup Boogie Woogie 2018 (Москва)
 Новые Звёзды  2019 (Сочи)
 Moscow Classic Grand Prix 2019 (Москва)
 Фестиваль «Московское Джазовое Лето»  2019
 На Шестой Передаче  2019, 2020, 2021 (Cуздаль)
 Золотая Осень 2019 Златовёрст МСС  (Калуга)
 Russian Woodstock  2019 (Тула)
 Золотой голос России  2020 (Москва)
 Russian Grill Fest  2021 (Москва)

Зарубежные фестивали 
 Latviabeerfest  2018 (Riga, Latvia)
 Gdynia Blues Festival  2018 (Gdynia, Poland)
 Valašský špalíček  2018 (Valasske Mezirici, Czech Republic)
 Suwałki Blues Festival 2018 (Suwałki, Poland)
 Blues Express 2018 (Złotów, Poland)
 Valge Daami Bike Show  2018 (Haapsalu, Estonia)
 Bluesfestival Frauenfeld 2019 (Frauenfeld, Schweiz)
 Hot Rod Dragstrip Contest  2019 (Plzně, Czech Republic)
 Augustowski Blues Maraton  2019 (Augustow, Poland)
 Western Piknik  2019 (Sułomino, Poland)
 Power Camp  2019 (Otepää, Estonia)
 Drive-In & Rock 2019 (Nurmes, Finland)

Ссылки

Примечания 

Рок-группы России
Блюзовые группы
Исполнители рокабилли
Поп-группы России
Джазовые коллективы России